Mas Oliveres (Amer), mas al terme d'Amer (la Selva) 
 Mas Oliveres (Llers), masia a Llers a l'Alt Empordà
 mas Oliveres o les Oliveres (Porqueres), mas a l'oest del terme Porqueres (el Pla de l'Estany)
 Mas Oliveres (Castell i Platja d'Aro), masia de Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà)
 Mas Oliveres (Sant Llorenç Savall), masia a Sant Llorenç Savall, al Vallès Occidental